Partido Comunista de Australia puede referirse a:

 Partido Comunista de Australia (1920), partido político australiano fundado en 1920.
 Partido Comunista de Australia (1971), partido político australiano fundado en 1971.
 Partido Comunista de Australia (Marxista-Leninista), partido político fundado en 1988, de influencia maoísta.